Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Molignée :

Rue de la Molignée à Anhée
 Rue de la Molignée à Bruxelles
 Rue de la Molignée à Mettet

Molignée Rue